

Населені пункти та їхні частини

 Баб'як — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Бабяк — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бабяк — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бабяк — частина села Новий Борек в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бабяк — частина села Ґжимішев в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Бабяк — колонія в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки